Die Ewige Tabelle der Ligue 1 ist eine Rangliste aller Spielzeiten der höchsten französischen Fußballliga Ligue 1 (bis 2002 Division 1) seit der ersten Saison 1932/33. Während der Besatzung Frankreichs durch das Deutsche Reich fanden so genannte Kriegsmeisterschaften statt, die hier zwar in der Auflistung der Spielzeiten, aber nicht in deren Anzahl vermerkt sind, da sie nicht als offizielle Meisterschaften gelten. Dazu kam in der Saison 1943/44 eine Kriegsmeisterschaft einzig bestehend aus regional zusammengeschlossenen Teams, die hier gar nicht eingearbeitet sind. 

Die Tabelle ist nach der Drei-Punkte-Regel (Sieg 3 Punkte und Unentschieden 1 Punkt) berechnet, die im französischen Fußball-Oberhaus zur Saison 1994/95 eingeführt wurde. Angeführt wird die Rangliste von Olympique Marseille vor Girondins Bordeaux. Rekordmeister sind die AS Saint-Étienne und Paris Saint-Germain mit jeweils zehn Titeln, während Olympique Marseille auch auf die größte Anzahl an Spielzeiten in der Ligue 1 beziehungsweise Division 1 kommt.

Tabelle

Tabellenlegende 
 Farblich unterlegte Vereine spielen in der Ligue 1 2022/23
 Pl. = Platz
 Sai. = Saisons in der Ligue 1
 Sp. = Spiele
 S. = Siege
 U. = Unentschieden
 N. = Niederlagen
 Tore + = Erzielte Tore
 Tore - = Gegentore
 TD. = Tordifferenz
 Pkt. = Punkte
  = Meistertitel
  = Abstiege
 Ø-Pkt. pro Sp. = Durchschnittliche Punktzahl pro Spiel

Weblinks 
 Ewige Tabelle der Ligue 1 auf weltfussball.de

Einzelnachweise 

Ligue 1
Ligue 1